Чари могу да буду:

 Чари, америчка телевизијска серија
 Чари (Сењица), насеље у округу Сењица, Трнавски крај, Словачка Република